Il doppio del torneo di tennis Göteborg Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jeremy Bates e Chris Wilkinson che hanno battuto in finale Andrew Foster e Ross Matheson 7-6, 6-3.

Teste di serie

Assente
 Ellis Ferreira /  Leander Paes (primo turno)

 Jeremy Bates /  Chris Wilkinson (Campioni)
 Jon Ireland /  John Yancey (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Göteborg Challenger 1993